Ла Отатера има више значења:

 Ла Отатера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Отатера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Отатера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Отатера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Отатера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику